Futuna (Vanuatu), een eiland in de provincie Tafea van de eilandenrepubliek Vanuatu
Futuna (Wallis en Futuna), het op een na grootste eiland van Wallis en Futuna